Cidaris – miejsce w świecie Wiedźmina
 Cidaris – rodzaj grzybów